Johannes Coymans (1601-1657), deelgenoot in het handelshuis van de familie Coymans en in 1634 getrouwd met Sophia Trip (1615-1679)
Johannes Coymans (1645-1703), een koopman, bankier en schepen (1683-)